Arthurton bezeichnet
 Arthurton (South Australia), Ort im Yorke Peninsula District Council in Australien
 Arthurton (Neuseeland), Ort in Neuseeland